The Mill Girl – film del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Mill Girl – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Mill Girl – film del 1913 diretto da Warwick Buckland